Hard to See — песня американской грув-метал группы Five Finger Death Punch. Песня является первым синглом из альбома War Is the Answer и четвёртым синглом из всей дискографии группы. Сингл был выпущен 21 июля 2009 года.

Сингл занял достаточно высокие позиции в чартах: 8 строчка в Hot Mainstream Rock Tracks, 28 позиция в Billboard Rock Songs и сороковая в Alternative Songs. Песня стала первым синглом группы, попавшем в Alternative Songs и прочие чарты.

О песне 
Песня высмеивает тех людей, которые формируют своё мнение исходя из ограниченного объёма информации и слишком сильно привязываются к нему. Гитарист Золтан Батори разъяснил смысл песни: 

Эта песня о на вид неразрешимых разногласиях, которые встречаются везде: в политике, в религии, в отношениях... Конечно, люди строят своё мнение из ограниченного куска информации, но когда они привязываются к нему… они фактически развязывают войны.

Клип к песне был снят 29 августа 2009 года.

Использование песни 
 Песня использовалась в шоу .
 Песня является загрузочным треком для игры Rock Band.
 Песня встречается в списке композиций Guitar Hero: Warriors of Rock. 
 Песня является саундтреком к игре .

Список композиций

CD

Грампластинка

Персонал 
 Айвен Муди — вокал.
 Джексон Хук — соло-гитара, бэк-вокал.
 Золтан Батори — ритм-гитара.
 Мэтт Снелл — бас-гитара, бэк-вокал.
 Джереми Спенсер — ударные.

Примечания

Ссылки 

Песни Five Finger Death Punch